Відомі носії:
 Абдаллах Абдереман Ахмед — президент Коморських островів.
 Абдерема́н — спрощена форма від Абдаррахман.